«José Luis Manzano» es el conjunto del nombre propio José Luis y el apellido Manzano, que puede referirse a:

Personajes 
 José Luis Manzano (s. XIX), marino argentino.
 José Luis Manzano (1956-), empresario y político argentino.
 José Luis Manzano (1962-1992), actor español.